В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов) в 2002 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События

В РФ

Москва

Маршруты 
 Открыт автобусный маршрут № 108: 5-й мкрн Северного Бутова — Посёлок Милицейский.
 Открыт автобусный маршрут № 145: ст. метро Беляево — улица Саморы Машела (кольцевой).
 Открыт автобусный маршрут № 146: 5-й мкрн Северного Бутова — 4-й мкрн Южного Бутова.
 Открыт автобусный маршрут № 272: ст.метро Юго-Западная — Внуковский завод.
 15 октября — открыт автобусный маршрут № 900с: Беловежская улица — Киевский вокзал повышенной комфортности пассажиров без льгот и проездных (в автобусе пассажирам предлагали просмотр телевизора), однако эксперимент не увенчался успехом, спустя 3 года маршрут стал обычным и закрыт в связи со вводом ст. метро Славянский бульвар.
 27 декабря — массовая передача автобусных маршрутов между автобусными парками: 261 передан из ФАТПа 14-му АП, 163 и 661 переданы из ФАТПа 1-му АП, 11 и 109 переданы из 5-го АП ФАТПу, 253 передан из 15-го АП 5-му АП.
 28 декабря — Маршрут № 58 продлён до ст. метро Молодёжная.
 Автобусный маршрут № 163 продлён до улицы Удальцова.
 Автобусный маршрут № 224 продлён до улицы Марии Ульяновой.
 Автобусный маршрут № 262 продлён до 2-й мкрн Южного Бутова.
 Автобусный маршрут № 651 продлён до ст. метро Каховская.
 Автобусный маршрут № 654 продлён до Краснопресненского ТД.
 Автобусный маршрут № 94 следует от платформы Бутово.
 Автобусный маршрут № 126 следует до платформы Аэропорт.
 Автобусный маршрут № 129 следует через Осенний бульвар в обоих направлениях.
 Автобусный маршрут № 18 укорочен до ст.метро «Бульвар Дмитрия Донского».
 Закрыт автобусный маршрут № 753: Аэропорт Внуково — Толстопальцево. открыт троллейбусный маршрут № 40м: Метро Варшавская — Аннино.

События 
 Закрыта к/ст ДСК-2, или "Станция Очаково-Северная" по причине продления 187-го маршрута в 2001 году до Озёрной улицы.
 В МГТ пришла последняя партия автобусов Ikarus-280.33м2, после чего завод в Секешфехерваре обанкротился.
 Испытания в ФАТПе автобуса Ikarus Classic C-83.40 (прототипа Ikarus-283) (08380; С 538 ТУ 99), испытания прошли успешно, тогда МГТ заказал свыше 500 автобусов для Москвы, и заплатил огромные деньги авансом, однако завод в Секешфехерваре обанкротился, сделка не состоялась и МГТ оказался в огромном убытке и тогда Правительство Москвы выделила МГТ дополнительные денежные средства и приказала отечественным заводам создать гармошку для Москвы. Победил завод ЛиАЗ, который в кратчайшие сроки представил автобус ЛиАЗ-6212. Тем временем экс-Мэр Москвы Юрий Лужков отказался от поставок в МГТ автобусов импортного производства.
 Испытания в заводских условиях автобуса ЛиАЗ-6212, испытания прошли успешно, и было принято решение провести аналогичные испытания в ФАТПе.
 Испытания в ФАТПе прототипа автобуса Ikarus-435.17а2 Московит-6222 (08260; Н 208 ХР 99), испытания прошли успешно и автобус запущен в серийное производство, а испытательный образец отправлен обратно на завод, где разграблен и находится в полуразобранном состоянии.

Другие уголки РФ 
 1 сентября — открыто троллейбусное движение в городе Сызрань.

В странах СНГ

Узбекистан 
 Закрыт троллейбус в Андиджане.

В мире 
 Австрия — 31 марта прекращено троллейбусное движение в городе Капфенберг.
 Италия — 31 мая прекращено троллейбусное движение в городе Кремона.
 США — открыто трамвайное движение в городе Тампа.
 Франция — открыто троллейбусное движение в городе Кан.
 Китай — прекращено троллейбусное движение в городах Бэнси и Чанчунь.
 Швеция — построили 3-й участок маршрута Tvärbanan.

Транспорт в 2002 году
Годы в истории общественного транспорта